Клара Дан (Klára Dán, 1911—1963) — венгерско-американский учёный в области информатики, одна из первых компьютерных программистов.

Биография 
Клара Дан родилась в Будапеште в богатой еврейской семье (папа — Карой Дан, мама — Камилла Стадлер, старшая сестра — Эржебет Дег). Во время Первой мировой войны её отец служил в Австро-Венгерских войсках. В 1919 году её семья временно переезжала в Вену из-за создания Белой Куном недолговечной Венгерской советской республики, после чего вернулась в Будапешт.

В возрасте 14 лет, ещё учась в английской школе-интернате, Дан стала чемпионкой страны по фигурному катанию. В 1929 она закончила будапештскую гимназию имени . Клара Дан была замужем четыре раза: за Ференцем Энгелем (28.05.1931), Андором Менхертом Рапохом (24.01.1936), Джоном фон Нейманом (17.11.1938) и Карлом Эккартом (1958).

Вскоре после заключения третьего брака Клара Дан-фон Нейман эмигрировала с мужем в США, где он стал профессором Принстонского университета. Также семья фон Нейманов устраивала регулярные еженедельные приёмы у себя дома. В 1943—1946 годах Джон фон Нейман переехал жить в Нью-Мексико, чтобы работать над проектом Манхэттен в Лос-Аламосской национальной лаборатории, а его жена оставалась в Принстоне в . После войны она переехала вслед за ним и приступила к работе на компьютере ENIAC, для которой она разработала улучшенный интерфейс, программировала одну из первых компьютерных программ метеорологического прогнозирования (на ретроспективных данных), а также обучала участников манхэттенского проекта сохранять программы в двоичном коде для их многократного использования. Как потом оказалось, задолго до окончания проекта Клара фон Нейман стала «лабораторным кроликом» Джона фон Неймана, так как он испытывал разные варианты архитектуры и нотаций, давая ей задания по переводу алгебраических уравнений в численные формы и затем в машинный язык. Позже она говорила, что это были интересные головоломки, имевшие мало общего с программированием более современных машин с встроенными запоминающими устройствами и операционными системами. К 1947 году, когда ЭНИАК перевезли в Мэриленд, профессионально разбирались в его устройстве и программировании только три человека: фон Нейманы и Ник Метрополис. Даже после обучения ею ещё шестерых специалистов (, Б. Дж. Дженнингс, Р. Лихтерман, К. Р. Макналти, М. Мельцер, Ф. Э. Снайдер) на инсталляцию новой системы для ЭНИАКа (формально , практической реализации универсальной машины Тьюринга) ушло 32 дня, в результате Клана фон Нейман похудела на 7 кг и попала в Принстонскую больницу (Princeton UMC). Через год после внедрения системы хранения программ, в начале 1950, ЭНИАК был использован группой физиков (, , Дж. Г. Чарни,  и Дж. Фримен) для первого в истории физического эксперимента, проведённого с помощью ЭВМ. ЭНИАК работал сравнительно медленно, производя 400 умножений в секунду, но за месяц непрерывной работы на нём были полностью просчитаны два 12-часовых и четыре 24-часовых ретроспективных прогноза. Финальная инспекция кода и пропечатывание его на около 100,000 перфокарт были в обязанностях Клары фон Нейман. С 1952 ей довелось также поработать на новом ламповом компьютере MANIAC I, свежей разработке её мужа и  под руководством Николаса Метрополиса.

1956 год Джон фон Нейман провёл прикованным к инвалидному креслу, после чего скончался от рака. После его смерти и после окончания метеорологического проекта Клара Дан практически больше не занималась программированием, но как его вдова написала предисловие к изданию его Силлимановских лекций, вышедшему в 1958 (сами лекции прошли в 1955). Расширенное переиздание текста лекций также известно под названием «Компьютер и мозг», книга с таким названием выходила трижды: в 1958, в 2000 уже с предисловием нейрофилософов
 и Патриции Черчленд, и в 2012 с предисловием футуролога Рэймонда Курцвейла.

В 1963 Клара Дан-Эккарт уехала на своей машине из дома в Ла-Холье к морю и утопилась. Через два дня Калифорнийский университет в Сан-Диего объявил о создании фонда её имени для поощрения многообещающих студентов, делающих успехи в математике и физике.

Примечания 

Математики Венгрии
Учёные в области информатики США
Женщины-самоубийцы
Участники Манхэттенского проекта
Персонал Лос-Аламосской национальной лаборатории
Профессора Принстонского университета
Преподаватели Принстонского университета